Карлик Ніс () — казка німецького письменника Вільгельма Гауффа.
 Карлик Ніс () — німецька екранізація 1953 року
 Карлик Ніс () — німецька екранізація 1978 року
 Карлик Ніс () — німецька екранізація 2008 року
 Карлик Ніс () — мультфільм студії «Мельница» 2003 року.